

Série télévisée 

 Defying Gravity est une série télévisée.

Cinéma 

 Defying Gravity est un film de Michael Keller sorti en 2008 ;
 Defying Gravity est un film de John Keitel sorti en 1997.